Појам Алегр може да се односи на:
 Алегр (Горња Лоара), је насељено место у Француској у региону Оверња, у департману Горња Лоара
 Алегр (Гар)